Bele Vode est un toponyme qui peut désigner :
Bele Vode, un quartier de Belgrade, la capitale de Serbie ; il est situé dans la municipalité de Čukarica ;
Bele Vode, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.

Voir aussi 
Bijele Vode